Haddington ist der Name folgender Orte:

 Haddington (East Lothian), Stadt in Schottland
 Haddington (Lincolnshire), Ort in England
 Haddington (Philadelphia), Stadtteil von Philadelphia

Sonstiges:
 Mount Haddington, Berg auf der James-Ross-Insel, Antarktis